Magical Mystery Tour est un film des Beatles ;
 Magical Mystery Tour est un EP, puis un album des Beatles ;
 Magical Mystery Tour est une chanson des Beatles.

Voir aussi